Місто:
 Синельникове — Дніпропетровська область, місто обласного підпорядкування

Села:
 Синельникове — Луганська область, Старобільський район
 Синельникове — Харківська область, Вовчанський район

Див. також 
 Синельникове I
 Синельникове II